John Surtees, britanski dirkač Formule 1, *11. februar 1934, Tatsfield, Surrey, Anglija, Združeno kraljestvo, † 10. marec 2017, London.

Življenje 

John Surtees je bil angleški dirkač Formule 1, svetovni prvak v sezoni 1964 s Ferrarijem z le točko prednosti pred Grahamom Hillom (če ne bi veljajo pravilo, da za prvenstvo šteje le najboljših šest rezultatov na desetih dirkah, bi zmagal Hill s točko prednosti). V sezonah ,  in  je dirkal s svojim moštvom Surtees a brez večjih uspehov, tako da se je po sezoni 1972 upokojil. Prav tako je bil uspešen v motociklizmu, saj je osvojil naslove v prvenstvu 330 kubičnih motorjev v letih 1958, 1959 in 1960, ter v 550 kubičnem razredu v letih 1956, 1958, 1959 in 1960. Še vedno je edini dirkač v zgodovini dirkaškega športa, ki mu je uspelo osvojiti naslov tako v motociklističnem, kot tudi avtomobilističnem prvenstvu.

Popolni rezultati motociklističnega prvenstva

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Sklici

Glej tudi
seznam britanskih dirkačev

Zunanje povezave 

 

Britanski dirkači
Motociklistični dirkači
Britanski vozniki Formule 1
Svetovni prvaki Formule 1
Lotusovi dirkači Formule 1
Privatniki Cooperja Formule 1
Privatniki Lole Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Cooperjevi dirkači Formule 1
Hondini dirkači Formule 1
BRM-ovi dirkači Formule 1
Surteesovi dirkači Formule 1
Sprejeti v Mednarodni motošportni hram slavnih
Nosilci reda britanskega imperija